Hydrocotyle intertexta är en flockblommig växtart som beskrevs av Robert Brown och Louis Claude Marie Richard. Hydrocotyle intertexta ingår i släktet spikbladsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spikbladsläktet
intertexta